Az 1987-es Australian Open női versenyét a csehszlovák Hana Mandlíková nyerte az amerikai Martina Navratilova előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Döntős)
  Hana Mandlíková (Bajnok)
  Pam Shriver (Negyeddöntős)
  Helena Suková (Negyedik kör)
  Claudia Kohde-Kilsch (Elődöntős)
  Manuela Maleeva (Negyedik kör)
  Zina Garrison (Negyeddöntős)
  Lori McNeil (Negyeddöntős)

  Robin White (Harmadik kör)
  Catarina Lindqvist (Elődöntős)
  Wendy Turnbull (Negyedik kör)
  Carling Bassett (Negyedik kör)
  Terry Phelps (Második kör)
  Jo Durie (Negyedik kör)
  Dianne Balestrat (Harmadik kör)
  Rosalyn Fairbank (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1